La serie televisiva britannica Extras è composta da un totale di 13 episodi, trasmessi tra il 2005 e il 2007 dall'emittente televisiva BBC. In Italia, la serie è andata in onda su Jimmy dal 12 maggio 2007 ogni sabato con tutte e due le stagioni di fila.

Prima stagione

Seconda stagione

Speciale natalizio
L'episodio conclusivo di 90 minuti venne trasmesso in prima visione sul canale televisivo statunitense HBO il 16 settembre 2007 e replicato da BBC One il 27 dicembre dello stesso anno.

Note 

Extras